Плакида может означать:
 Плакида, Виктор Тарасович (род. 1956) — украинский политический деятель.
 Великомученик Евстафий Плакида (ум. 112) — христианский святой, память 20 сентября (в католицизме), 3 октября (в православии)
 Архимандрит Плакида (Дезей) (1926—2018) — французский патролог, переводчик библейских и святоотеческих текстов, основатель подворий афонского монастыря Симонопетра во Франции.
 Плакида (остров) — остров в Эгейском море.